

Astronomia 
 7587 Weckmann –asteroide della fascia principale

Gastronomia 
 Weckmann – dolce tedesco

Persone 
 André Weckmann – scrittore francese
 Constancio Miranda Weckmann – vescovo cattolico messicano
 Jacob Weckmann – organista e compositore tedesco
 Matthias Weckmann – organista e compositore tedesco
 Niklaus Weckmann – scultore tedesco

Pagine correlate 
 Wegmann